

Geografia

Austria 
 Weitendorf – frazione di Gerersdorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Weitendorf – ex comune ora frazione di Wildon, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Weitendorf – comune nel circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Weitendorf – ex comune ora frazione di Laage, città nel circondario di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)